Csallner ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Csallner (1895–1992), deutscher Pfarrer in Siebenbürgen
 Jürgen Csallner (* 1943), deutscher Politiker (SPD)